Льє () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена
 Льє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Вандея
 Льє — стародавня міра довжини у Франції